Le Breuil pode se referir a:
 Le Breuil (Allier)
 Le Breuil (Saône-et-Loire)
 Le Breuil (Ródano)
 Le Breuil (Marne)

Desambiguações de topônimos